Kvindesind kan henvise til flere artikler
 Kvindesind (film) – en dansk film fra 1980.
 Kvindesind (digtsamling) – en digtsamling af Tove Ditlevsen
 Kvindesind (album) – en plade med Anne Linnet